Die Liste finnischer Schachspieler enthält Schachspieler, die für den finnischen Schachverband spielberechtigt sind oder waren und mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllen:

 Träger einer der folgenden FIDE-Titel: Großmeister, Ehren-Großmeister, Internationaler Meister, Großmeisterin der Frauen, Ehren-Großmeisterin der Frauen, Internationale Meisterin der Frauen;
 Träger einer der folgenden ICCF-Titel: Großmeister, Verdienter Internationaler Meister, Internationaler Meister, Großmeisterin der Frauen, Internationale Meisterin der Frauen;
 Gewinn einer nationalen Einzelmeisterschaft.

Allgemeines 

Im Nahschach sind 4 Großmeister, 21 Internationale Meister und 2 Internationale Meisterinnen der Frauen für den finnischen Schachverband spielberechtigt. Zwei Großmeisterinnen der Frauen und eine Internationale Meisterin der Frauen sind nicht mehr für den finnischen Schachverband spielberechtigt, ein Großmeister, ein Ehren-Großmeister und fünf Internationale Meister sind bereits verstorben. 

Im Fernschach haben 14 finnische Spieler den Titel eines Großmeisters, 18 den eines Verdienten Internationalen Meisters, 39 den eines Internationalen Meisters und eine den eines Internationalen Meisters der Frauen erworben. Von diesen sind vier Großmeister, zwei Verdiente Internationale Meister und sechs Internationale Meister bereits verstorben. Pertti Lehikoinen gewann die 20. Fernschach-Weltmeisterschaft.

Die finnische Einzelmeisterschaften wurde 80-mal, die finnische Meisterschaft der Frauen 53-mal ausgespielt. Rekordmeister ist Kaarle Ojanen mit 13 Titeln, den Wettbewerb der Frauen entschied Sirkka-Liisa Landry mit 16 Titeln am häufigsten für sich.

Liste 

Die folgende Tabelle enthält diese Angaben:
 Name: Nennt den Namen des Spielers.
 Lebensdaten: Nennt das Geburtsjahr und gegebenenfalls das Sterbejahr des Spielers.
 FIDE: Nennt den höchsten FIDE-Titel des Spielers (GM = Großmeister, HGM = Ehren-Großmeister, IM = Internationaler Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, HWGM = Ehren-Großmeisterin der Frauen, FM = FIDE-Meister, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen)
 Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung
 ICCF: Nennt den höchsten ICCF-Titel des Spielers (GM = Großmeister, SIM = Verdienter Internationaler Meister, IM = Internationaler Meister, LIM = Internationale Meisterin der Frauen).
 Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung.
 Titel: Nennt die Anzahl der gewonnenen finnischen Einzelmeisterschaften.
 Titel (Frauen): Nennt die Anzahl der gewonnenen finnischen Einzelmeisterschaften der Frauen.
 weitere Verbände: Gibt für Spieler, die früher oder später für mindestens einen anderen Verband spielberechtigt waren, diese Verbände mit den Zeiträumen der Spielberechtigung (sofern bekannt) an. 

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 4. Februar 2023.

Siehe auch 

 Liste der finnischen Meister im Schach

Weblinks 

 Finnische Top 100 der Männer und Frauen (Elo-Liste, aktiv und inaktiv, englisch)
 Finnische Top 100 der Frauen (Elo-Liste, aktiv und inaktiv, englisch)
 Titelträger im Fernschach (englisch)
 Liste finnischer Meister und finnischer Meisterinnen der Frauen bei shakki.net (finnisch)
 Biographische Daten einiger finnischer Schachspieler (finnisch, Stand 2009)

Einzelnachweise 

!Liste
Schachspieler Finnland
Finnland